Mamada puede hacer referencia a:
 Mamada, un cóctel de licor de café, crema de whisky y Amaretto.
 Nombre vulgar para la felación.
 Término coloquial y ofensivo para tontería.